Бе́тцендорф:

 Бетцендорф — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Бетцендорф — коммуна в Германии, районный центр, расположена в земле Саксония-Анхальт.